Неда може бити:

 Неда (женско име), женско име.
 Неда (Њемачка), општина у њемачкој савезној држави Тирингија у округу Земерда.
 Неда (митологија), личност из грчке митологије.
 Неда (град), град у старој Грчкој.
 Неда (река), река у Грчкој.
 Неда (биологија), род у оквиру групе бубамара.
 Неда (кнегиња)